Ruacana steht für:
 Ruacana, eine Ortschaft in Namibia
die Ruacanafälle, Wasserfälle am Kunene in Namibia
das Ruacana-Wasserkraftwerk, das größte Wasserkraftwerk in Namibia, betrieben von NamPower